Champvans (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Champvans (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté